Peter Pieters (atleet), Belgisch atleet
Peter Pieters (gitarist)
Peter Pieters (organist)
Peter Pieters (wielrenner), Nederlands wielrenner